Lantaarndragers (cicaden), een familie van insecten, behorende tot de cicades
 Lantaarndragers (vissen), een familie van diepzeevissen